Псевдопанакс () — один из родов семейства аралиевых. Систематизирована в 1859 году. 

В переводе с латинского название таксона означает «лже-женьшень».

Ареал 
Виды Псевдопанакса — эндемики Голантарктического царства. Большинство из них произрастают на островах Новой Зеландии. Родина нескольких видов — остров Тасмания и влажные Вальдивские леса и Патагония. Два южноамериканских вида также иногда относят к другому роду аралиевых — раукауа.

Описание вида 
Представители рода — кустарники или невысокие деревья высотой до 7-8 м. 

Листья, в зависимости от вида, длиной от 5 до 20 см. 

Растения предпочитают влажные почвы. На Южном острове псевдопанакс может произрастать на высоте 700 м и выше.

Применение 
Псевдопанакс не выносит высоких температур летом и низких зимой, поэтому его выращивают как декоративное растение лишь в местах со схожим с родным климатом: южной Англии или на Тихоокеанском побережье США.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 7 видов:

Примечания 

Аралиевые
Флора Австралии и Океании
Флора Южной Америки